Ла Треинта има више значења:

 Ла Треинта (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Треинта (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику